Savard ist der Familienname folgender Personen:

 André Savard (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Augustin Savard (1861–1942), französischer Komponist und Musikpädagoge

 David Savard (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Denis Savard (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Luc Savard (* 1966), kanadischer Ökonom
 Marie-Gabriel-Augustin Savard (1814–1881), französischer Musikpädagoge
 Marc Savard (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler
 Marc Savard (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Serge Savard (* 1946), kanadischer Eishockeyspieler